Sexton může být:

 sexton – samohybné dělo

příjmení
 Blaine Sexton (1892–1966) – britský reprezentační hokejový obránce
 Dave Sexton (1930–2012) – anglický fotbalista a fotbalový trenér
 Leo Sexton (1909–1968) – americký atlet